Rebecca Knaak – calciatrice tedesca
 Richard A. Knaak – scrittore statunitense
 Turid Knaak – calciatrice tedesca